Бетани Маттек-Сандс и Луция Шафаржова — победительницы турнира.

Общая информация 
Первый номера посева Саня Мирза и Мартина Хингис дошли до четвертьфинала, где проиграли Бетани Маттек-Сандс и Луции Шафаржовой (№ 7 посева). Маттек-Сандс и Шафаржова смогли развить свой успех и выиграли в итоге чемпионский титул, обыграв в финальном матче № 12 посева Кейси Деллаккву и Ярославу Шведову. Маттек-Сандс и Шафаржова взяли второй совместный Большой шлем из двух, состоявшихся в этом сезоне. Прошлогодние чемпионки Се Шувэй и Пэн Шуай не защищали свой титул, однако Се Шувэй принимала участие в турнире в альянсе с Флавией Пеннеттой и добралась до четвертьфинала, где они проиграли чешкам Андрее Главачковой и Луции Градецкой. В соревнованиях приняло участие шесть представительниц России, лучше всех выступить удалось дуэту Елена Веснина и Екатерина Макарова (№ 2 посева), которые дошли до полуфинала.

Посев 

  Саня Мирза /  Мартина Хингис (Четвертьфинал)
  Елена Веснина /  Екатерина Макарова (Полуфинал)
  Тимея Бабош /  Кристина Младенович (Второй раунд)
  Се Шувэй /  Флавия Пеннетта (Четвертьфинал)
  Гарбинье Мугуруса /  Карла Суарес Наварро (Первый раунд)
  Ракель Копс-Джонс /  Абигейл Спирс (Первый раунд)
 ' Бетани Маттек-Сандс /  Луция Шафаржова (Титул)
  Каролин Гарсия /  Катарина Среботник (Третий раунд)

<ol start="9">
  Андреа Главачкова /  Луция Градецкая ''(Полуфинал)
  Алла Кудрявцева /  Анастасия Павлюченкова ''(Второй раунд)
  Чжань Юнжань /  Чжэн Цзе ''(Третий раунд)
  Кейси Деллакква /  Ярослава Шведова ''(Финал)
  Михаэлла Крайчек /  Барбора Стрыцова ''(Четвертьфинал)
  Роберта Винчи /  Карин Кнапп ''(Третий раунд)
  Арина Родионова /  Анастасия Родионова ''(Третий раунд)
  Андрея Клепач /  Клаудиа Янс-Игнацик (Первый раунд)

 Специальные приглашения в основу (WC) 

  Манон Арканжоли /  Хлоэ Паке (Первый раунд)
  Клотильд де Бернарди /  Шеразад Ре (Первый раунд)
  Жюли Куэн /  Полин Пармантье (Первый раунд)
  Ализе Лим /  Лора Торп (Первый раунд)
  Виржини Раззано /  Матильда Юханссон (Первый раунд) 
  Ирина Рамьялизон /  Констанс Сибиль ''(Первый раунд)

<ol start="7">
  Стефани Форетц /  Амандин Эсс ''(Второй раунд)
  Дениса Аллертова /  Петра Цетковская ''(PR, Первый раунд)
  Елена Богдан /  Владимира Углиржова ''(PR, Первый раунд)
  Жанетта Гусарова /  Паула Каня ''(PR, Третий раунд)
  Вера Душевина /  Мария Хосе Мартинес Санчес ''(PR, Первый раунд)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
 

Взрослые